Вита́лий Алекса́ндрович Закру́ткин (1908—1984) — русский, советский писатель и литературовед.

Лауреат Государственной премии СССР (1982) и Сталинской премии третьей степени (1951).

Биография 
Закруткин родился а в Феодосии, в семье народного учителя.
С десятилетнего возраста работал в поле. С 1929 года его отец перевёз всю семью на Дальний Восток, на станцию Завитая.

В 1932 году Закруткин экстернно окончил Благовещенский педагогический институт имени М. И. Калинина. Литературной деятельностью занимался с 1933 года, а в 1936 году окончил аспирантуру ЛПИ имени А. И. Герцена. В том же году защитил кандидатскую диссертацию и получил назначение на должность заведующего кафедрой русской литературы в РГПИ, где работал до 1941 года. Во время войны служил в РККА, был корреспондентом армейской и фронтовой газеты, майор. В 1946—1950 годах работал доцентом РГУ имени В. М. Молотова и РГПИ.

В июле 1969 году подписал «письмо одиннадцати» в журнале «Огонёк» под заголовком «Против чего выступает „Новый мир“?»

Умер Закруткин 9 октября 1984. Похоронен на Дону, в станице , во дворе дома, где он постоянно жил (ныне там организован музей).

В городе Ростове-на-Дону, на улице Пушкинской, установлен бюст русскому советскому писателю Виталию Закруткину.

Закруткин и Михаил Шолохов 
Виталия Александровича связывали дружеские отношения с донским писателем Михаилом Александровичем Шолоховым. В 1960 году Михаил Шолохов сделал надпись на экземпляре своего романа «Поднятая целина», подаренном Закруткину: «Одному из самых родных моему сердцу друзей по войне и писательскому творчеству — Виталию Закруткину, которого крепко, по-мужски люблю, и в которого столь же крепко верю…».

В 1935 году, будучи аспирантом ЛПИ имени А. И. Герцена Закруткин приехал в город Серафимович (бывшую станицу Усть-Медведицкую) навестить родителей, там он познакомился с писателем А. С. Серафимовичем. Автор «Железного потока» А. С. Серафимович попросил Виталия Александровича отправиться в станицу Вёшенскую, чтобы передать письмо Михаилу Шолохову. Так он впервые побывал у М. А. Шолохова в Вёшенской. Три с половиной часа, которые провёл в доме у Михаила Шолохова Закруткину показались «коротким мгновением».

Виталий Александрович Закруткин посвятил ряд статей жизни и творчеству М. А. Шолохова, среди них: «Обходя моря и земли…» (Наш Шолохов: Сб. Ростов н/Д., 1975); «Светлая доброта» (Тихий Дон: уроки романа: Сб. Ростов н/Д., 1979); «Мир Шолохова» (Могучий талант: Сб. М., 1981); «Наш Шолохов» (Люди земли донской: Сб. Ростов н/Д., 1983); «На гребне великой волны» (Шолоховская борозда: Полвека роману «Поднятая целина»: Сб. Ростов н/Д., 1983) и другие.

В 1965 году была опубликована книга Виталия Закруткина «Цвет лазоревый: Страницы о Михаиле Шолохове», в которой автор рассказывает о своих встречах с великим писателем и какую роль сыграл Шолохов в его писательской судьбе.

Произведения 
 «Академик Плющов» (1940)
 «Коричневая чума» (1941)
 «Сила» (1942)
 «Человек со шрамом» (1943)
 «Повесть о слободе Крепкой» (1944)
 «У моря Азовского» (1945)
 «Кавказские записки» (1946)
 «За высоким плетнём» (1948)
 «Млечный путь»
 «Плавучая станица» (1950; о трудовых буднях колхозников-рыбаков)
 «Без вести пропавший» (1956; экранизирован в 1956 году)
 «Цвет лазоревый. Страницы о М. Шолохове» (1965)
 «Матерь человеческая» (1969; экранизирована в 1975 году)
 «Мать сыра Земля» (1970)
 «Дорогами большой войны» (1971)
 «Подсолнух»
 «Сотворение мира» — большое эпическое полотно о гибели буржуазного мира и возникновении мировой державы — СССР с 1921 до 1945
 т. 1, 1956
 т. 2, 1968
 т. 3, 1979
 «Верность» (1982)
 «На золотых песках» (1984, не окончена)

Книги В.Закруткина «Кавказские записки (1942— 1943)» (Ростов-н-Д., Ростовское обл. книгоизд-во, 1947. 323 с. 15.000 экз.) и «Сталин в творчестве народов СССР» (Ростов н/Д, 1937. 83 с. 5.000 экз.) в 1960 году были изъяты из библиотек и книжных магазинов. Однако «Кавказские записки» уже в 1962 году были переизданы в Военном издательстве, и впоследствии ещё несколько раз издавались в СССР при жизни писателя (1965, 1970, 1975), в том числе включались в его собрание сочинений (издано в 1977—1979).

Роман «Сотворение мира» и повесть «Матерь человеческая» переведены на множество языков мира.

Заслуги

Награды 
 орден Ленина (27.03.1978)
 орден Красного Знамени (18.05.1945)
 три ордена Трудового Красного Знамени (15.04.1958; 29.10.1967; 02.07.1971)
 орден Красной Звезды (24.04.1943)
 медаль «За оборону Кавказа»
 медаль «За взятие Берлина»
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 другие медали

Премии 
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за роман «Плавучая станица» (1950)
 Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1971) — за повесть «Матерь человеческая» (1969)
 Государственная премия СССР (1982) — за роман «Сотворение мира» (1951—1979)

Семья 
Семья состояла из 6 человек.

Отец и мать были учителями, вели своё хозяйство.

Литература 
 
 
 
 
 
 Шолоховская энциклопедия/ Колл. авторов; глав. ред. Ю. А. Дворяшин; вступ. ст. М. М. Шолохов. — М.: Издательский дом «СИНЕРГИЯ», 2013. — С. 238—239. — 1216 с.: ил. ISBN 978-5-94238-022-9.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Биография
 
 
 Сайт Донского края
 К 100-летию со дня рождения
 Фильм о писателе

Члены Союза писателей СССР
Выпускники Благовещенского педагогического университета
Преподаватели Педагогического института ЮФУ
Русские писатели XX века
Писатели-соцреалисты
Пушкинисты
Военная проза
Шолоховеды
Преподаватели Ростовского государственного университета
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны